Isoterm kan syfta på:

 Isoterm (meteorologi) – en linje som sammanbinder punkter med samma temperatur
 Isoterm process – en termodynamisk process som förlöper vid konstant temperatur